Catherine Henriette de Balzac d'Entragues (1579-1633) : favorite de Henri IV;
 Marie-Charlotte de Balzac d’Entragues (1588-1664) : maîtresse de Henri IV, sœur de la précédente.